Il singolare del torneo di tennis Toyota Princess Cup 1997, facente parte del WTA Tour 1997, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale 6–1, 3–6, 7–6  Arantxa Sánchez Vicario.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Monica Seles (campionessa)
  Arantxa Sánchez Vicario (finale)
  Conchita Martínez (quarti di finale)
  Kimberly Po (quarti di finale)

 Yayuk Basuki (semifinali) 
n/a
 Patty Schnyder (primo turno) 
 Nataša Zvereva (quarti di finale) 
 Henrieta Nagyová (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Toyota Princess Cup 1997